Made in Heaven (single), single van Freddie Mercury.
 Made in Heaven (Queen), laatste album van de band Queen.
 Made in Heaven (1921), een Amerikaanse filmkomedie van Victor Schertzinger 
 Made in Heaven (1952), een Britse komische film uit 1952.
 Made in Heaven (1987), film uit 1987.
 Made in Heaven (1990), film uit 1990.